Soda steht für:

 Soda (Mineral), ein Salz-Mineral aus der Mineralklasse wasserhaltiger Carbonate
 Waschsoda, calciniertes Soda, siehe Natriumcarbonat
 Speisesoda, Backsoda, siehe Natriumhydrogencarbonat
 Ätzsoda, kaustisches Soda, siehe Natriumhydroxid

Getränke:
 Sodawasser, kurz Soda, mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser
 im amerikanischen Englisch alle mit Kohlensäure versetzten Erfrischungsgetränke

Personen:
 Kazuo Soda (* 1930), japanischer Friedensaktivist
 Sōda Kiichirō (1881–1927), japanischer Wirtschaftsgelehrter
 Masahito Soda (* 1968), japanischer Manga-Zeichner
 Yūshi Soda (* 1978), japanischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Soda (Restaurant), kleines Restaurant ohne Alkohol-Lizenz in Costa Rica
 die belgische Comic-Serie Soda (Comic) von Philippe Vandevelde
 die französische Gemeinde Lepuix (früherer deutscher Name Soda)
 die Insel as-Sauda’ der Churiya-Muriya-Inseln

SODA steht (als Abkürzung) für:
 Simple Object Data Access, eine Programmierschnittstelle zur Datenbankabfrage, siehe Db4o #SODA / Criteria Queries
 Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin, siehe BIM Berliner Immobilienmanagement

Siehe auch:

 Sodastream (Begriffsklärung)
 Soda-Brücke, eine Brücke, die nur so da ist und (noch) nicht dem Verkehr dient

Abkürzung